Фицро́йя () — монотипный род древесных растений из семейства . Род входит в трибу  подсемейства .

Единственный вид — Фицройя кипарисовидная ().

Название 
Род назван в честь Роберта Фицроя, капитана корабля «Бигль», на котором в 1831—1836 годах проходила кругосветная экспедиция с участием знаменитого учёного Чарльза Дарвина.

Синоним научного названия рода:
 

Синонимы научного названия вида:
 
 
 
 
 
 

Испанское название растения — «Alerce» (алерсе).

На арауканском языке южноамериканских индейцев мапуче — «Lahuán» или «Lahuén».

Иногда используется название «Патагонский Кипарис» — дословный перевод  или .

Биологическое описание 

Фицройя — большое вечнозелёное дерево, видимо, самое большое дерево в Южной Америке, высота растения может превышать 50 метров. Ствол очень толстый, диаметр ствола отдельных экземпляров достигает 5 метров.

Ветви тонкие, зелёные, образуют ажурную крону.

Листья чешуевидные, мутовчатые.

Кора красноватого цвета.

Медленнорастущее, но долгоживущее дерево, старейший экземпляр датировался возрастом 3600 лет. Это один из самых старых видов дерева на Земле подобно  или .

Ареал 

Фицройя кипарисовидная происходит из Северной Патагонии, где встречается между 41° и 43° южной широты, на высотах до 1500 метров над уровнем моря.

Произрастает в Вальдивских лесах в Чили, в областях Лос-Риос и Лос-Лагос (в том числе, на острове Чилоэ), также встречается в южных Андах Аргентины, в провинциях Чубут, Неукен, Рио-Негро.

Лесные массивы обычно находятся на заболоченных равнинах, иногда — в горных районах.

Интродуцирована на Британских островах, где вырастает до 20 метров в высоту.

Использование и охрана 
Древесина красновато-коричневого цвета, мягкая, но стойкая к гниению, из-за медленного роста имеет мелкую равномерную текстуру, походит на древесину Туи гигантской.

Широко использовалась для отделки различных конструкций, изготовления мебели.

Кора использовалась как пакля при строительстве и ремонте деревянных кораблей.

В начале XX века велась интенсивная заготовка древесины Фицройи кипарисовидной, что привело этот вид на грань исчезновения.
Особенно сильно пострадали лесные массивы расположенные в прибрежных низинах.
В Чили с 1977 года запрещена заготовка этого дерева, запрещено даже использование древесины погибших деревьев.

Фицройя кипарисовидная внесена в список I CITES, что полностью запрещает международную торговлю этим видом.

С целью сохранения вида в Аргентине был основан Национальный парк Лос-Алерсес, который в 2017 году парк был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примечания

Литература 
 Ботаника. Энциклопедия «Все растения мира»: Пер. с англ. (ред. Григорьев Д. и др.) — Könemann, 2006 (русское издание). — С. 377. — ISBN 3-8331-1621-8.

Ссылки 
 
 The Gymnosperm Database Fitzroya cupressoides

Кипарисовые
Флора Южной Америки
Приложения СИТЕС
Монотипные роды растений
Деревья